Яли — многозначный термин. Может означать:

 Яли — город и муниципалитет в Колумбии.
 Яли — река в России, приток реки Шомбы.
 Яли — греческий остров в Эгейском море.
 Яли — народ в Индонезии.
 Яли, Евгений Дмитриевич (род. 1946) — советский и российский художник греческого происхождения.